Айша-Биби:

 Айша-биби — прекрасная девушка, персонаж легенды.
 Айша-Биби — мавзолей XII века постройки, расположенный в селе Айша-Биби Жамбылской области (Казахстан).
 Айша-Биби — село в Жамбылском районе Жамбылской области Казахстана.
 «Айша-Биби» — женский ватерпольный клуб из Тараза.